Postbank steht für:
 Postbank, Niederlassung der Deutsche Bank AG
 Postbank (Neuseeland), ehemaliges staatliches Kreditinstitut
 Postbank (Niederlande), ehemaliges staatliches Kreditinstitut
 TT Hellenic Postbank, ehemaliges griechisches Kreditinstitut

Siehe auch:

 Postsparkasse